Сезон НБА 1963/1964 — стал 18-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в пяти играх команду «Сан-Франциско Уорриорз».

На драфте НБА 1963 года под первым номером клубом «Нью-Йорк Никс» был выбран лёгкий форвард Арт Хейман из университета Дьюка. Под 3-м номером на том драфте был выбран Нейт Термонд, а под 10-м — Гас Джонсон. На территориальном драфте был выбран Том Такер.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Оскар Робертсон, Цинциннати Роялз
 Новичок года НБА: Джерри Лукас, Цинциннати Роялз
 Тренер года: Алекс Ханнум, Сан-Франциско Уорриорз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Элджин Бэйлор
 Ф Боб Петтит
 Ц Уилт Чемберлен
 З Оскар Робертсон
 З Джерри Уэст

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Том Хейнсон
 Ф Джерри Лукас
 Ц Билл Расселл
 З Джон Хавличек
 З Хэл Грир

 Сборная новичков НБА
 Джерри Лукас
 Гас Джонсон
 Нейт Термонд
 Арт Хейман
 Род Торн

Ссылки 
 1963-64 NBA Season Summary

НБА по сезонам

Спорт в США в 1963 году
Спорт в США в 1964 году